Termin BACA ima više značenja.

 Undekaprenilna difosfataza, enzim
 Okrug Baka (Kolorado)